Пузы́рь — наполненная каким-либо газом область (обычно округлой формы), ограниченная стенками из какой-либо жидкости. Наряду со сферой обозначает предельную выпуклость. Также слово используется в переносном смысле.

В биологии 
 Плавательный пузырь
 Жёлчный (желчный) пузырь — орган позвоночных (в том числе человека), расположенный в печени или вблизи неё.
 Мочевой пузырь — орган позвоночных, расположенный в малом тазу.
 Мозговые пузыри — расширения фронтального отдела нервной трубки у зародышей позвоночных.
 Пузырь (волдырь) — болезненное вздутие на коже.

В астрономии 
 Пузырь звёздного ветра — область вокруг звезды (или звёздной системы), занятая движущимся от неё звёздным ветром.
 Пузырь — область с пониженной плотностью межзвёздного газа. См. Местный пузырь.

В искусстве 
 
 «Мыльные пузыри» — картина английского художника Джона Эверетта Милле.
 Пузырь — персонаж Marvel Comics.

Другое 
 Экономический пузырь — значительный рост цены товара в отрыве от его реальной стоимости.
 Пузырь на рынке недвижимости.
 Пузырь доткомов.
 Пузырь (элемент интерфейса) в компьютерных программах.
 Пузырь — жаргонное название бутылки с алкоголем (обычно с водкой или самогоном).

Также 

 Мыльный пузырь — тонкая плёнка мыльной воды, которая формирует шар с переливчатой поверхностью.
 Антипузырь — капля, окруженная газовой плёнкой, за которой находится жидкость.

См. также 
 Пузырьки
 Пузырёк

Примечания

Ссылки